Amerikai Egyesült Államok
 Maytown (Alabama)
 Maytown (Florida)
 Maytown (Kentucky)
 Maytown (Pennsylvania)
 Maytown (Washington)

 Ausztrália
 Maytown (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Maytown (Armagh), Anglia